Anatoksin ima više značenja.

 Anatoksin-a, ili slični neurotoksini koje formiraju cijanobakterije
 Toksoid, bakterijski toksin (obično eksotoksin) čija toksičnost je oslabljena ili potisnuta